Валентин Кузьмич Супрунов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор, врач-отоларинголог.

Биография 
Родился в 1902 году.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

В 1930—1974 гг. — врач, врач-отоларинголог, заведующий кафедрой лор-болезней Кубанского государственного медицинского института, директор Кубанского медицинского института, автор ряда статей в Большой и Малой медицинских энциклопедиях, соавтор руководства для врачей «Болезни уха, горла и носа», основатель оториноларингологической школы на Кубани.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 3-го и 4-го созыва.

Умер в 1975 году в Краснодаре.

Ссылки 
 Супрунов
 Супрунов

Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Преподаватели Кубанского медицинского университета
Отоларингологи СССР